Almoster (do ár. al-, artigo definido + lat. monasterium) pode-se referir a:

 Almoster (Alvaiázere) — freguesia no concelho de Alvaiázere, Portugal
 Almoster (Santarém) — freguesia no concelho de Santarém, Portugal
 Almoster (Espanha) — município na província de Tarragona, Catalunha, Espanha
 Batalha de Almoster — travada no âmbito das Guerras Liberais portuguesas (1828-1834)

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos